

Чебаково — присілок, Вологодський район, Вологодська область
 Чебаково — село, Ядрінський район, Чувашія